Будищенська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Будищенська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район
 Будищенська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район
 Будищенська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район